Láday István (1873–1936) jogász, jogtudományi szakíró
 Láday István (1897–1947) csendőrezredes, belügyminisztériumi államtitkár, nyilas politikus